78. breddegrad kan henvise til:

 78. nordlige breddekreds
 78. sydlige breddekreds